Пессель — фамилия:

 Пессель, Марк Абрамович (1924—2011) — советский и российский государственный деятель и учёный.
 Пессель, Мишель (1937—2011) — французский антрополог, путешественник и писатель.

См. также 
 Песселья